Asbury ist der Name

folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Asbury (Clarke County, Alabama)
 Asbury (Dale County, Alabama)
 Asbury (Marshall County, Alabama)
 Asbury (Tuscaloosa County, Alabama)
 Asbury (Georgia), im Burke County – nicht mehr existent
 Asbury (Iowa), im Dubuque County
 Asbury (Kentucky), im Bracken County
 Asbury (Maryland), im Caroline County
 Asbury (Minnesota), im Chippewa County
 Asbury (Missouri), im Jasper County
 Asbury (Gloucester County, New Jersey)
 Asbury (Warren County, New Jersey)
 Asbury (Tompkins County, New York)
 Asbury (Ulster County, New York)
 Asbury (Chatham County, North Carolina)
 Asbury (Montgomery County, North Carolina)
 Asbury (Stokes County, North Carolina)
 Asbury (Wake County, North Carolina)
 Asbury (Hamilton County, Ohio)
 Asbury (Perry County, Ohio)
 Asbury (Columbia County, Pennsylvania)
 Asbury (Erie County, Pennsylvania)
 Asbury (South Carolina), im Cherokee County
 Asbury (Coffee County, Tennessee)
 Asbury (Haywood County, Tennessee)
 Asbury (Knox County, Tennessee)
 Asbury (Lauderdale County, Tennessee)
 Asbury (Pickett County, Tennessee)
 Asbury (Stewart County, Tennessee)
 Asbury (Washington County, Tennessee)
 Asbury (West Virginia), im Greenbrier County
 Asbury Grove (Massachusetts)
 Asbury Lake (Florida)
 Asbury Park (New Jersey)

folgender Personen:
 Cory Asbury (* 1985), US-amerikanischer Sänger christlicher Popmusik
 Francis Asbury (1745–1816), US-amerikanischer Methodistenprediger und Bischof
 Herbert Asbury (1889–1963), US-amerikanischer Journalist und Autor
 Kelly Asbury (1960–2020), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Nicholas Asbury (* 1972), britischer Theater- und Filmschauspieler sowie Autor
 William Asbury (1889–1961), britischer Politiker der Labour Party
 Bill Napier (Klarinettist) (eigentlich James William Asbury, 1926–2003) US-amerikanischer Jazzmusiker

Vorname:
 Edmund Asbury Gullion (1913–1998), US-amerikanischer Diplomat
 Asbury Latimer (1851–1908), US-amerikanischer Politiker
 Asbury Francis Lever (1875–1940), US-amerikanischer Politiker

im NRHP gelistete Objekte:
 Asbury College Administration Building, in Wilmore, Kentucky, ID-Nr. 85001532
 Asbury Grove Historic District, in Hamilton, Massachusetts, ID-Nr. 09000935
 Asbury Historic District, in Asbury, New Jersey, ID-Nr. 93000132
 Asbury House, in Hurricane, West Virginia, ID-Nr. 97000266
 Asbury Methodist Church, in Raynham, North Carolina, ID-Nr. 09000264
 Asbury Methodist Episcopal Church, in Allen, Maryland, ID-Nr. 99001041
 Asbury Methodist Episcopal Church, South, in Knoxville, Tennessee, ID-Nr. 97000222
 Asbury Park Convention Hall, in Asbury Park, New Jersey, ID-Nr. 79001512
 Asbury United Methodist Church and Bethel Chapel and Cemetery, in Croton-on-Hudson, New York, ID-Nr. 00000310

Sonstiges:
 Asbury Quarry, Mine im Knox County, Tennessee

Siehe auch:
 Asbury Park (Begriffsklärung)